Perlite –  struttura delle leghe ferro-carbonio
 Perlite – materiale edilizio